ATR steht für:
 ATR (Fernsehsender), ein ukrainisch-krimtatarischer Fernsehsender
 ATR (Unternehmen) (Auto-Teile-Ring), Handelskooperation für Kfz-Teile
 ATR-Protein, eine Protein-Kinase (Ataxia telangiectasia and Rad3-related protein)
 Abgeschwächte Totalreflexion (engl. attenuated total reflection) in ATR-Infrarotspektroskopie
 Abiejų Tautų Respublika lit., Doppelstaat Polen-Litauen
 Acceptance Test Report, Nachweis der durchgeführten Funktionsprüfung für instandgesetzte Ersatzteile im Luftfahrtwesen
 Acid Test Ratio, betriebswirtschaftliche Kennzahl
 Advanced Thermal Reactor, siehe Kernkraftwerk Fugen
 Advanced tongue root, vorverlagerte Zungenwurzel in der Phonologie
 Air Transport Rack, ein Formfaktor in der Luftfahrt
 All That Remains, US-amerikanische Metalcore-Band
 Americans for Tax Reform, US-amerikanische konservative Denkfabrik
 Answer to Reset, erste Nachricht einer Chipkarte, in der die Kommunikationsparameter der Karte dem Chipkartenleser bekanntgegeben werden
 ATR Landhandel, Gründerunternehmen des deutschen Landhandelsunternehmens
 Atari Teenage Riot, eine Berliner Digital-Hardcore-Band
 Atractylosid, ein natürliches giftiges Glykosid
 automatic target recognition (automatische Zielerfassung bei Tachymetern)
 Automatic Thrust Restoration, eine Regelfunktion in der Steuerung von Flugzeugtriebwerken
 Average True Range, technischer Börsenindikator von Welles Wilder Jr.
 Avions de Transport Régional, eine Alenia/Airbus-Tochterfirma, Produzent von Turboprop-Flugzeugen
 ATR 42, Baureihe von Turboprop-Regionalverkehrsflugzeugen
 ATR 72, Baureihe von Turboprop-Regionalverkehrsflugzeugen
 Atar International Airport (IATA-Code), Flughafen von Atar, Verwaltungsregion Adrar in Mauretanien

ATr steht für:
 Angriffstrupp, siehe Gruppe (Feuerwehr) #Angriffstrupp

A.TR steht für:
 die Warenverkehrsbescheinigung zum Nachweis der Freiverkehrseigenschaft für den Warenexport in die Türkei

atr steht für:
 Atruahí (ISO-639-3-Code), eine der karibischen Sprachen

Abkürzung